Adioukrou (ou Adjoukrou) peut désigner :
 Adioukrou, un peuple de Côte d'Ivoire ;
 adioukrou, la langue du peuple Adioukrou.

Voir aussi 
 Musique adjoukrou, la musique du peuple Adioukrou